Osoby o tym nazwisku:
 Baltazar Sarbiewski – polski szlachcic i urzędnik państwowy
 Maciej Kazimierz Sarbiewski – rzymskokatolicki duchowny, poeta i teoretyk literatury
 Rafał Sarbiewski – polski szlachcic i urzędnik państwowy